Ром може бити:
 Ром, припадник народа Роми
 Ром (Мекленбург), општина у Немачкој

Види још 
 РОМ, рачунарска меморија